Сабри́на:
 Сабрина — женское имя.

 Персоналии по имени
 Сабрина (Сабрина Салерно; род. 1968) — итальянская фотомодель, актриса, телеведущая и популярная певица 1980-х годов.
 Сабрина (Александра Церкану; род. 1969) — греческая певица.
 Сабрина (Тереза Вилла-Лобош; род. 1983) — португальская певица, участница «Евровидения-2007».

 Фильмы
 «Сабрина» () — романтическая комедия, США, 1954 год. Режиссёр — Билли Уайлдер.
 «Сабрина» () — романтическая комедия с Харрисоном Фордом, США, 1995 год. Режиссёр — Сидни Поллак.

 Топонимы
 Сабрина — остров в составе Азорского архипелага.

См. также 
 Сабриэль